Arthur River (Tasmanië), een plaats in Tasmanië
 Arthur River (West-Australië), een plaats in West-Australië

Zie ook 
 Arthur (doorverwijspagina)